— японский турнир по го с коротким контролем времени, проводящийся с 1991 года. Спонсором турнира является компания Satellite Culture Japan. Призовой фонд турнира составляет 5 000 000 иен. В отборочном этапе все спортсмены играют в 8 подгруппах; далее по два игрока из каждой подгруппы проходят на следующий этап, проводящийся по системе плей-офф. Контроль времени — 30 секунд на ход, 10 периодов бёёми по минуте; величина коми — 6,5 очков.

Победители турнира

Примечания 

Титулы го
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года
Соревнования по го в Японии
Появились в 1991 году в Японии